Список триб (, от tribuo — «делю, разделяю») в Древнем Риме включает в себя 35 территориальных избирательных округов Италии, сформировавшихся к 241 году до н. э.

Примечания

Литература 
 
 
Списки:Древний Рим